Das fünfte Dreiband-Weltcupturnier 2018 wurde vom 22. bis zum 28. Oktober in La Baule an der französischen Atlantikküste ausgetragen. Es war das dritte Weltcup-Turnier in La Baule und das achte in Frankreich.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte 
Ab 2018 wurde das Preisgeld auf 106.500 € erhöht.

Turniermodus 
Ab 2013 hat sich einiges am Turniermodus geändert. Das Satzsystem wurde abgeschafft, da die Matchzeit nicht kalkulierbar war. Es konnten Matches zwischen drei und fünf Sätzen dauern. Somit war eine gute Zeitplanung nicht möglich. Die Partiedistanzen wurden auf 30 Points in den Pre-Qualifikationsrunden und auf 40 Points in der Hauptqualifikation und in den KO-Spielen festgesetzt. In den Qualifikationsrunden ist ein Unentschieden möglich. In Der KO-Runde wird bei einem Unentschieden eine Verlängerung (Shootout) gespielt. Jeder der beiden Spieler startet mit dem Anfangsstoß. Wer mehr Punkte erzielt gewinnt das Match. Sollte es in der Verlängerung auch Unentschieden stehen wird wieder mit dem Anfangsstoß gestartet bis ein Sieger feststeht. Die Shot clock stand auf 40 Sekunden.

Es werden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizieren sich die 12 Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten (Lucky Loser) für die Finalrunde. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Ab 2017 erhöht sich die Zahl der gesetzten Spieler auf 14. Dafür gibt es nur noch drei Wildcards. Eine UMB-Wildcard und zwei für den Ausrichter.

Die ersten 14 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste werden an den Position 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Frédéric Caudron
  Eddy Merckx
  Kim Haeng-jik
  Marco Zanetti
  Dick Jaspers
  Heo Jung-han
  Choi Sung-won
  Cho Jae-ho
  Murat Naci Çoklu
  Torbjörn Blomdahl
  Sameh Sidhom
  Trần Quyết Chiến
  Daniel Sánchez
  Nguyễn Quốc Nguyện
Wildcardspieler:
1 × UMB:  Semih Saygıner
2 × organisierender Verband:  Jérémy Bury,  Pierre Soumagne

Turnierkommentar 
Im Viertelfinalspiel zwischen dem frisch gebackenen Weltmeister Dick Jaspers aus den Niederlanden und dem Türken Semih Saygıner stellte Letzterer mit 6,666 einen neuen Weltcuprekord im Einzeldurchschnitt (ED) auf (40 Punkte in 6 Aufnahmen). Für Martin Horn war es die erste Halbfinalteilnahme seit 2010 im portugiesischen Matosinhos. Nur eine Woche vor dem Aufeinandertreffen mit dem Weltranglistenersten schlug er Frédéric Caudron in Elversberg mit 40:31. Auch im Halbfinale konnte Horn seine Leistungsstarke behalten und schlug den Belgier erneut. Im Finale traf er auf den Südkoreaner Cho Jae-ho, den er dann knapp mit 40:39 in 23 Aufnahmen schlagen konnte. Es war sein erster Weltcupsieg seit dem 2. Weltcup 2009 im türkischen Antalya.

3. Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1 und 2 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden.

Die Gruppenersten kommen in die Hauptqualifikation.
 

(Die gefetteten Zahlen zeigen die ausschlaggebende Wertung für den Einzug in die Hauptqualifikation an.)

Hauptqualifikation 
Die Gruppenersten und die drei besten Zweiten kommen in die KO-Runde der letzten 32.
 

(Die gefetteten Zahlen zeigen die ausschlaggebende Wertung für den Einzug in die Finalrunde an.)

Lucky Loser 
Die drei besten Zweitplatzierten kommen in die Finalrunde
  Ngô Đình Nại
  Gwendal Marechal
  Robinson Morales

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle 149 Spieler aufgeführt, sondern nur die besten 32 (Teilnehmer der Finalrunde). Die komplette Liste kann bei der UMB eingesehen werden. Die Ergebnisse, außer der HS, beziehen sich nur auf die Finalrunde.

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2018/1 vom 23. bis zum 29. April in Antalya, 
 Dreiband-Weltcup 2018/2 vom 21. bis zum 27. Mai in Ho-Chi-Minh-Stadt, 
 Dreiband-Weltcup 2018/3 vom 11. bis zum 17. Juni in Blankenberge, 
 Dreiband-Weltcup 2018/4 vom 2. bis zum 8. Juli in Porto, 
 Dreiband-Weltcup 2018/6 vom 12. bis zum 18. November in Seoul, 
 Dreiband-Weltcup 2018/7 vom 2. bis zum 8. Dezember in Hurghada,

Weblinks 

 Turnierdetails UMB
 Zeitplan UMB
 Turnierkommentare Kozoom

Einzelnachweise 

2018 5
Karambolageveranstaltung 2018
Sportveranstaltung in Pays de la Loire
Billardturnier in Frankreich
La Baule-Escoublac